Tepenec bezieht sich auf:
Burg Tepenec: Ehemalige Burg nahe Mährisch Sternberg
Jacobus de Tepenec: Böhmischer Gelehrter im 16./17. Jh.; Leibarzt Rudolfs II.